Соревнования по боксу в весовой категории до 69 килограммов среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проводились с 29 июля по 12 августа. В них приняли участие 28 спортсменов из 28 стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир32
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=Четвертьфиналы
|RD4=Полуфиналы
|RD5=Финал
|team-width=320
|RD1-team03= |RD1-score03=7
|RD1-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Василий Белоус|MDA|2012|летних}} |RD1-score04=20
|RD1-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Бямбын Тувшинбат|MGL|2012|летних}} |RD1-score05=17
|RD1-team06= |RD1-score06=4
|RD1-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Алексис Вастин|FRA|2012|летних}} |RD1-score07=16
|RD1-team08= |RD1-score08=12
|RD1-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Кастио Клейтон|CAN|2012|летних}} |RD1-score09=12
|RD1-team10= |RD1-score10=8
|RD1-team11= |RD1-score11=6
|RD1-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Камерон Хаммонд|AUS|2012|летних}} |RD1-score12=13
|RD1-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Фредди Эванс|GBR|2012|летних}} |RD1-score13=18
|RD1-team14= |RD1-score14=10
|RD1-team19= |RD1-score19=10
|RD1-team20={{СпортсменОИ флаг 2|Эррол Спенс|USA|2012|летних}} |RD1-score20=16
|RD1-team21= |RD1-score21=8
|RD1-team22={{СпортсменОИ флаг 2|Адам Нолан|IRL|2012|летних}} |RD1-score22=14
|RD1-team23= |RD1-score23=11
|RD1-team24={{СпортсменОИ флаг 2|Андрей Замковой|RUS|2012|летних}} |RD1-score24=16
|RD1-team25= |RD1-score25=13
|RD1-team26={{СпортсменОИ флаг 2|Сифиве Лусизи|RSA|2012|летних}} |RD1-score26=17
|RD1-team27={{СпортсменОИ флаг 2|Габриэль Маэстре|VEN|2012|летних}} |RD1-score27=13
|RD1-team28= |RD1-score28=8
|RD1-team29={{СпортсменОИ флаг 2|Ясухиро Судзуки|JPN|2012|летних}} |RD1-score29=14
|RD1-team30= |RD1-score30=13
|RD2-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Тарас Шелестюк|UKR|2012|летних}} |RD2-score01=15
|RD2-team02= |RD2-score02=7
|RD2-team03= |RD2-score03=12
|RD2-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Алексис Вастин|FRA|2012|летних}} |RD2-score04=13
|RD2-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Кастио Клейтон|CAN|2012|летних}} |RD2-score05=14
|RD2-team06= |RD2-score06=11
|RD2-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Фредди Эванс|GBR|2012|летних}} |RD2-score07=11
|RD2-team08= |RD2-score08=7
|RD2-team09= |RD2-score09=13
|RD2-team10={{СпортсменОИ флаг 2|Эррол Спенс|USA|2012|летних}} |RD2-score10=15
|RD2-team11= |RD2-score11=9
|RD2-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Андрей Замковой|RUS|2012|летних}} |RD2-score12=18
|RD2-team13= |RD2-score13=13
|RD2-team14={{СпортсменОИ флаг 2|Габриэль Маэстре|VEN|2012|летних}} |RD2-score14=18
|RD2-team15= |RD2-score15=11
|RD2-team16={{СпортсменОИ флаг 2|Серик Сапиев|KAZ|2012|летних}} |RD2-score16=25
|RD3-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Тарас Шелестюк|UKR|2012|летних}} |RD3-score01=18+
|RD3-team02= |RD3-score02=18
|RD3-team03= |RD3-score03=14
|RD3-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Фредди Эванс|GBR|2012|летних}} |RD3-score04=14+
|RD3-team05= |RD3-score05=11
|RD3-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Андрей Замковой|RUS|2012|летних}} |RD3-score06=16
|RD3-team07= |RD3-score07=9
|RD3-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Серик Сапиев|KAZ|2012|летних}} |RD3-score08=20
|RD4-team01= |RD4-score01=10
|RD4-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Фредди Эванс|GBR|2012|летних}} |RD4-score02=11
|RD4-team03= |RD4-score03=12
|RD4-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Серик Сапиев|KAZ|2012|летних}} |RD4-score04=18
|RD5-team01= |RD5-score01=9
|RD5-team02=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012